Lemurphthirus är ett släkte av insekter. Lemurphthirus ingår i familjen ledlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledlöss
Lemurphthirus